Вик-сюр-Сей:

 Вик-сюр-Сей — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Вик-сюр-Сей — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.